Доля — талан, збіг обставин, напрям життєвого шляху, що ніби не залежать від бажання, волі людини.
 Доля в музиці — одиниця ритму і метру.
 Доля — за слов'янською міфологією, богиня, яка визначає призначення людини.
 Доля — староруська одиниця маси.
 «Доля» — вірш Тараса Шевченка 1858 року.
 «Доля» — міжнародний пісенний фестиваль.

Населені пункти 

 Доля — село, Донецька область, Волноваський район, Андріївська сільська рада
 Доля — село, Луганська область, Сватівський район, Верхньодуванська сільська рада.

Особи 

Доля — слов'янське прізвище. Відомі носії:
 Доля Євдокія Іванівна (1885—1988) — українська акторка.
 Доля Наталя Костянтинівна (нар. 1974) — українська акторка театру і кіно. Народна артистка України.
 Доля Олександр Сергійович (справжнє прізвище — Пахарчук; нар. 1979) — український співак у жанрі поп-музики (драматичний баритон), автор та композитор, Почесний діяч мистецтв (2015).
 Доля Олексій Леонтійович (1964—2017) — український вчений-етнограф, Заслужений працівник культури України, лауреат волонтерської премії «Євромайдан SOS».

Слов'янські прізвища